{{Картка:Таксономія
| name =Therochelonia
| fossil_range = Середній перм — Пізній тріас
| image  = Stahleckeria1DB.jpg
| image_width = 260px
| image_caption = Шталекерія
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| infraphylum = Хребетні (Vertebrata)
| superclassis = Щелепні (Gnathostomata)
| superclassis2 = Чотириногі (Tetrapoda)
| classis = Плазуни (Reptilia)
| subclassis = Синапсиди (Synapsida)
| ordo = Терапсиди (Therapsida)
| subordo= Аномодонти (Anomodontia)
| infraordo = Дицинодонти (Dicynodontia)Therochelonia
| infraordo_authority = Seeley, 1894
| subdivision_ranks = Родини
| subdivision =
Дивитись текст
}}
Therochelonia — клада терапсид підряду Аномодонти (Anomodontia). Therochelonia визначається як останній загальний предок Cistecephalus microrhinus і Dicynodon lacerticeps і всіх його нащадків.

Клада була створена британським палеонтологом Гаррі Сілі у 1894 році та вийшла з ужитку у наступному столітті. Проте у 2009 році клада була переглянута та відновлена.

 Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Kammerer et al.'' (2011):

Примітки 

Дицинодонти